

Marine militare în serviciu 

Marine militare
!Marine militare
 Listă
mar